Де Ро́сси () — итальянская фамилия. Известные носители:

* Де Росси — русский дворянский род.
 Де Росси, Анджело (1671—1715) — итальянский скульптор.
 Де Росси, Барбара (род. 1960) — итальянская актриса.
 Де Росси, Даниеле (род. 1983) — итальянский футболист.
 Де Росси, Джованни Антонио:
 Де Росси, Джованни Антонио (1517—1575) — итальянский художник-медальер и резчик по камню. Работал в Милане, с 1543 года — в Венеции, с 1546 — в Риме. С 1560 года возглавлял монетный двор папы римского Пия IV.
 Де Росси, Джованни Антонио (1616—1695) — итальянский архитектор.
 Де Росси, Джованни Баттиста:
 Де Росси, Джованни Баттиста (1698—1764) — итальянский иезуит, католический святой.
 Де Росси, Джованни Баттиста (1822—1894) — итальянский археолог и эпиграфик, пионер изучения Римских катакомб.
 Де Росси, Иван Яковлевич (1699—1769) — русский архитектор.
 Де Росси, Игнатий Петрович (1765—1814) — русский генерал-майор. Внук Ивана Яковлевича де Росси.
 Де Росси, Маркантонио (1607—1667) — итальянский архитектор.
 Де Росси, Маттиа (1637—1695) — архитектор итальянского барокко.
 Де Росси, Микеле Стефано (1834—1898) — итальянский сейсмолог, геофизик.
 Де Росси, Порша (род. 1973) — австралийско-американская актриса.
 Де Росси, Проперция (1490—1530) — итальянский скульптор.

Примечания